Дюбрёй, Дюбрей, устаревшее Дюбрейль (, Dubreil, Dubreuilh) — французская фамилия. Известные носители:

 Луи Дюбрей (Дюбрейль, 1862—1924) — французский политик.
 Дюбрёй, Лоран (род. 1992) — канадский конькобежец.
 Эрнест Дюбрёй (1830—1886) — французский либреттист и музыкальный критик.
 Поль Дюбрей (1904—1994) — французский математик.
 Мари-Франс Дюбрёй (род. 1974) — канадская фигуристка.
 Маруся Дюбрёй (род. 1982) — французская актриса.

См. также 
 Диего Яковлевич Дюбрейль-Эшаппар (1816—1867) — российский морской инженер.
 Дюбрейлозавр